Какося́н / Какосья́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Какосьян, Манук Арсенович (род. 1974) — армянский и российский футболист.
 Какосян, Эдуард Ваанович (род. 1986) — армянский футболист.